Mommers ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth W. Mommers (* 1943), österreichischer Herausgeber, Übersetzer und Autor von Science-Fiction-Kurzgeschichten, literarischer Agent und Zeichner
 Jo Mommers (1927–1989), niederländischer Fußballspieler